Divizia A1 2015-2016 – torneo di pallavolo femminile
 Divizia A1 2015-2016 – torneo di pallavolo femminile